Олег Владимирович Лебедев:
 Лебедев, Олег Владимирович (род. 1964) — российский тренер, политик.
 Лебедев, Олег Владимирович (род. 1995) — казахстанский футболист.